Буркутты, Буркитты — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Буркутты — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Буркутты — станция в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Буркутты — село в Баянаульском районе Павлодарской области.